Az 1967-es női röplabda-Európa-bajnokságot Törökországban rendezték 1967. október 22. és november 7. között. A tornán 15 csapat vett részt. Az Eb-t a címvédő szovjet csapat nyerte, a magyar válogatott ötödik lett.

Lebonyolítás 
A 15 csapat három darab négyes és egy darab hármas csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét, az első két helyezett jutott a döntő csoportkörbe. A döntő csoportkörben újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoport végeredménye lett egyben a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Helyosztók

A 9–15. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1967-es férfi röplabda-Európa-bajnokság

Europabajnoksagnoi
Női röplabda-Európa-bajnokság